Geometria: regió del pla compresa entre dues semirectes d'origen comú. Vegeu Angle.
 Història: tribu germànica. Vegeu Angle (poble germànic).
 Lingüística: llengua parlada per aquesta tribu. Vegeu Angle (llengua).
 Empreses: Angle Editorial, una editorial establerta a Barcelona

Vegeu també 
 Geografia:
 Angles (Vendée), un municipi francès, situat al departament de Vendée i a la regió de País del Loira.
 Angles (Gard), un municipi francès, situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
 Angles (Alps de l'Alta Provença), un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
 Angles (Tarn), un municipi francès, situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
 Els Angles, capital de la comarca del Capcir.
 Els Angles (Montagut i Oix), entitat de població de Montagut i Oix, comarca de la Garrotxa.
 Eths Angles, un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Anglès (desambiguació)